Влади́мир Леони́дович Алекса́ндров (род. 10 октября 1944, Ленинград) — российский кораблестроитель и организатор судостроительного производства, генеральный директор Государственного предприятия «Адмиралтейские верфи» (1984—2012). Герой Российской Федерации (13.08.1998). Доктор технических наук (2000).

Биография 
Из семьи рабочих (отец работал в пожарной охране, мать на авиаремонтном предприятии). Владимир с 1951 года учился в начальной школе № 41 на Гатчинской улице, с 1955 года — в школе-восьмилетке № 56, с 1959 — в школе-десятилетке № 55 на Левашовском проспекте, которую окончил в 1961 году.

В молодости серьёзно занимался академической греблей, под руководством тренера Вольдемара Петровича Дундура стал чемпионом СССР среди распашных рулевых восьмёрок и выполнил тем самым норматив мастера спорта. Однако продолжать карьеру в спорте не стал, предпочтя ей учёбу.

Окончил Ленинградский кораблестроительный институт в 1967 году. Вся производственная деятельность В. Л. Александрова прошла на предприятии «Адмиралтейские верфи», куда он пришёл сразу после окончания института (тогда предприятие именовалось «Ново-Адмиралтейский завод», позднее переименовано в «Ленинградское Адмиралтейское производственное объединение», современное название получило в 1992 году). Трудился последовательно в должностях  помощника мастера и мастера по сборке стапельного цеха, старшего мастера, заместителя начальника и начальника начальника стапельного цеха, заместителя начальника производственно-диспетчерского отдела, заместителя генерального директора по производству, главного инженера, заместителя генерального директора.

В своей профессии кораблестроителя он стал одним из корифеев, считается лучшим специалистом в области подводного судостроения 2000-х годов. Непосредственно под его руководством построено свыше 160 кораблей и судов: подводные лодки с атомными энергетическими установками проектов 671, 671РТ и 671РТМ, дизель-электрические подводные лодки третьего и четвёртого поколений, глубоководные аппараты гражданского и военного назначения, корабли связи и управления. Также предприятие выпускало оборудование для подводного строительства, оборудование для подводной сварки.

В июле 1984 года В. Л. Александров назначен на должность генерального директора предприятия.

При Александрове «Адмиралтейские верфи» до 1990-х годов предприятие активно спускало со стапелей современные корабли — продукцию мирного и военного судостроения. В тяжелые постсоветские кризисные годы оно практически полностью сохранило производственный персонал, было переоборудовано большое количество цехов, освоены современные технологии судостроения. После 1990-х предприятие также стало активно работать и на международном рынке.

В 2007 году предприятие вошло в состав ОСК, практически сразу же возник вопрос о переводе производства в Кронштадт. Владимир Александров не согласился с таким решением, но в 2010 году вопрос был решён в пользу острова Котлин. В результате Александров принял решение об отставке.

В 2012 году ушёл в отставку, его сменил на посту генерального директора Александр Бузаков.

Занимался общественной деятельностью. В 2001—2015 годах занимал пост президента Ассоциации судостроителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области (с 2015 года почётный президент). В разные годы был вице-президентом Российской инженерной академии (академик с 2002 г.), вице-президентом Санкт-Петербургской академии истории науки и техники (академик этой академии с 1999 года), академиком Санкт-Петербургской инженерной академии (1993) и председателем Научно-технического общества по судостроению при этой академии, вице-президентом Санкт-Петербургского союза промышленников и предпринимателей России (c 2002 года по настоящее время), президентом Общероссийской общественной организации «Российское научно-техническое общество судостроителей имени академика А. Н. Крылова» (2002—2017), членом Морского собрания Санкт-Петербурга, соучредителем Фонда «Наш город».

Ведёт преподавательскую деятельность в вузах Санкт-Петербурга, в 2011—2019 годах был профессором кафедры технологии судостроения Морского технического университета. Почётный профессор Технического университета г. Варны (Болгария, 2002).

Автор свыше 40 научных трудов и учебных пособий, а также мемуаров.

Женат, двое детей. Сын Михаил (1973 г.р.) — судостроитель, генеральный директор АО «Центр технологии судостроения и судоремонта»«» с 2016 года.

Награды 
Государственные награды
 Герой Российской Федерации (13.08.1998, Указ Президента Российской Федерации № 955, «за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания».
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2010)
 Орден Трудового Красного Знамени (1985)
 Медаль «За трудовую доблесть» (1979)
 Юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту» (1996)
 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003)
 Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники (1994).
Общественные и конфессиональные награды
 Медаль «Пётр Великий» (1994)
 Медаль И. Г. Бубнова ФГУП ЦКБ МТ «Рубин» (2001)
 Лауреат Национальной премии «Золотая идея» (2001)
 Почётный гражданин Санкт-Петербурга (2003)
 Почётное звание «Заслуженный инженер России» (2000)
 Премия «Человек года» (2000)
 Премия «Общественное признание» (2000)
 Почётное звание «Почётный работник начального профессионального образования Российской Федерации» (2001)
 Почётное звание «Почётный судостроитель» (2003)
 «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» (2003)
 Почётный знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом» (2004)
 Орден Преподобного Сергия Радонежского (2001)
 Орден Святого благоверного князя Даниила Московского (2004)
 Медаль Святого благоверного князя Даниила Московского (1996)

Сочинения 
 Александров В. Л. Полвека в профессии. — СПб.: ИД "Морская энциклопедия", 2017. — 480 с. — ISBN 978-5-9907655-9-7.
 Александров В. Л. Подводные лодки. История, современное состояние, перспективы: учебное пособие. — СПб.: СПбГМТУ, 2003. — 96 с. — ISBN 5-88303-282-6.
 Александров В. Л. Проектирование конструкций надстроек транспортных судов: учебное пособие. — СПб.: Издательский центр Морского технического университета, 1997. — 62 с. — ISBN 5-88303-085-8.
 Александров В. Л. и др. Сборщик металлических корпусов судов: учебник. — 4-е изд., доп.  СПб.: Судостроение, 1998. — 430 с. — ISBN 5-7355-0524-6.
 Александров В. Л. и др. Судостроительное предприятие в условиях рынка: Проблемы адаптации и развития. — СПб.: Судостроение, 2003. — 423 с. — ISBN 5-7355-0636-6.
 Александров В. Л. и др. Технология судостроения: Учебник для студентов, обучающихся по направлению «Кораблестроение и океанотехника». — СПб.: Профессия, 2003. — 341 с. — ISBN 5-93913-043-7.
 Александров В. Л. и др. Борьба с вибрацией на судах: монография. — СПб.: МорВест, 2005. — 420 с. — ISBN 5-9900314-3-2.
 Александров В. Л. и др. Технология постройки подводных лодок: учебник для студентов высших учебных заведений. — СПб.: СПбГМТУ, 2006. — 188 с. — ISBN 5-88303-371-7.
 Александров В. Л. и др. Основы обеспечения герметичности в судостроении: монография. — СПб.: Судостроение, 2007. — 309 с. — ISBN 978-5-7355-0701-7.
 Александров В. Л. и др. Мировое и российское танкерное судоходство и судостроение: монография. В 2 т. — СПб.: ЦТСС, 2016—2018. — ISBN 978-5-902241-32-4.
 Александров В. Л. и др. Технология и технологическое оборудование корпусообрабатывающих цехов судостроительных предприятий. — СПб.: АО "ЦТСС", 2016. — 199 с. — ISBN 978-5-902241-30-0.

Примечания

Литература 
 Судостроение России. Биографическая энциклопедия. — М.: ЗАО "Издательский дом «Столичная энциклопедия», 2008. — ISBN 978-5-903989-01-0. — С. 696.
 Почётные граждане Санкт-Петербурга. — СПб.: издательство «Композитор», 2007.

Ссылки 
 
 Биография В. Л. Александрова на сайте Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
 Александров Владимир Леонидович «КАК УДЕРЖАТЬСЯ НА ПЛАВУ : о системе государственных мер по поддержке судостроения»
 

Гребцы (академическая гребля) СССР
Чемпионы СССР по академической гребле
Кавалеры медали РПЦ святого благоверного князя Даниила Московского
Выпускники Санкт-Петербургского морского технического университета
Преподаватели Санкт-Петербургского морского технического университета
Кораблестроители России
Кораблестроители СССР